Frizione – sfregamento tra due parti tra cui è presente attrito
 Frizione – organo meccanico nella trasmissione delle automobili, camion, motocicli, macchine utensili e innumerevoli cinematismi meccanici 
 Frizione – applicazione di prodotti cosmetici sui capelli

Altri progetti